El término celo puede referirse:
 A los celos, una respuesta emocional.
 A un nombre popular para la cinta adhesiva.
 Celo, período durante el cual las hembras de la clase mamíferos están receptivas sexualmente.
 Celo, película de Argentina de 2008.

Enlaces externos